Blumenstraße steht für:
 Blumenstraße (Berlin-Friedrichshain), Straße in Berlin
 Blumenstraße (Düsseldorf), Straße in Düsseldorf
 Blumenstraße (Fürth), Straße in Fürth, siehe Liste der Baudenkmäler in Fürth/B #Blumenstraße
 Blumenstraße (Görlitz), Straße in Görlitz, siehe Liste der Kulturdenkmale in Innenstadt (Görlitz), Bi–D
 Blumenstraße (Hamburg), Straße in Hamburg, siehe Liste der Straßen, Plätze und Brücken in Hamburg-Winterhude
 Blumenstraße (Karlsruhe), Straße in Karlsruhe, siehe Liste der Kulturdenkmale in Karlsruhe-Innenstadt-West #Blumenstraße
 Blumenstraße (Lippstadt), Straße in Lippstadt, siehe Liste der Baudenkmäler in Lippstadt
 Blumenstraße (München), Straße in München, siehe Liste der Baudenkmäler in der Münchner Altstadt #B
 Blumenstraße (Radebeul), Straße in Radebeul, siehe Liste der Kulturdenkmale in Radebeul-Niederlößnitz (A–L)

Siehe auch: